Desa Nanggela kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nanggela (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,63), Jawa Barat, 
 Desa Nanggela (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 108,55), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar